Kritischer Bereich ist die Bezeichnung für:
den Kritischen Abschnitt in der Informatik
den Ablehnbereich bei statistischen Tests, siehe Ablehnbereich und Annahmebereich